

Anno 
 411 o 411 a.C.

Codici 
 411 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Oizumi, nella prefettura di Gunma, in Giappone

Matematica 
 411 – numero

Altro 
 What's the 411? – album musicale di Mary J. Blige del 1992

Veicoli 
 Bristol 411 – autovettura del 1969 prodotta dalla Bristol
 Volkswagen 411 – autovettura del 1968 prodotta dalla Volkswagen